Tutu kan verwijzen naar:

 Tutu (ballet), een rok-type als onderdeel van een ballerina-kostuum
 Tutu (plant), een Nieuw-Zeelandse giftige plant uit het genus Coriaria

 Tutu (god), een god uit de Mesopotamische Antieke mythologie
 Tutu (eiland), een Stille Zuidzee-eiland in het Arno-atol van de Marshall Islands
 Tutu (Saint Thomas), een bestuurlijk district op het Antilliaans eiland Saint Thomas (Maagdeneilanden).

 Tutu (album), een album van Miles Davis uit 1986
 Tutu Records, een Duits platenlabel voor jazz

 Desmond Tutu, Zuid-Afrikaans protestants bisschop en politiek leider
 Osei Kofi Tutu I, Ashantehene, heerser van Kumasi, een van de stichters van het Ashantirijk
 Otumfuo Nana Osei Tutu II, 16e Ashantehene (Ashanti-koning)